ВЧ-связь:

 ВЧ-связь — правительственная и военная связь в СССР и России.
 ВЧ-связь — комплекс оборудования связи, использующего в качестве среды передачи провода и кабели высоковольтных линий электропередачи.